Хуніор де Барранкілья ((), колишня назва «Атлеті́ко Хуніо́р» ()) — колумбійський футбольний клуб з міста Барранкільї.
 Барранкілья (, ) — місто на півночі Колумбії.
Багатозначні терміни